

Persone
 Albert Stewart Meek (1871-1943) – naturalista britannico
 Carrie Meek, nata Pittman (1926-2021) – politica statunitense
 Chantal Meek (1978) – canoista australiana
 Donald Meek (1878-1946) – attore britannico
 Erik Meek (1973) – ex cestista statunitense
 Joe Meek, pseudonimo di Robert George Meek (1929-1967) – produttore discografico britannico
 Kendrick Meek (1966) – politico statunitense

Altro
 Meek's Cutoff, Il sentiero di Meek – film del 2010 diretto da Kelly Reichardt
 Mr. Meek's Missus – cortometraggio muto del 1914 diretto da Hay Plumb
 Mr. Meek's Nighmare – cortometraggio muto del 1914 diretto da Hay Plumb